Isabelle Mortimer peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Isabelle Mortimer (v. 1248-av. 1292), fille de Roger Mortimer et de Mathilde de Briouze, épouse de John FitzAlan, puis de Robert de Hastang ;
 Isabelle Mortimer (v. 1313-ap. 1327), fille de Roger Mortimer et de Jeanne de Geneville.